Kessel kan syfta på:

Personer
Jan van Kessel den äldre (1626–1679), flamisk målare
Jan van Kessel d.y. (1641–1680), flamisk målare
Jan van Kessel (Amsterdam), nederländsk målare
Paul Kessel (född 1948), brittisk skådespelare.
Sam Kessel (född 1989), svensk skådespelare.

Geografi

Belgien 

 Kessel, Belgien, Flandern, Provincie Antwerpen,

Nederländerna 

 Kessel, Nederländerna, stad

Robotskapade Belgienförgreningar
Robotskapade Nederländernaförgreningar